Dvorce kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Dvorce (okres Bruntál)
 Dvorce (okres Jihlava)

Plaats in Slovenië:
Dvorce (Brežice)